

Musica 
 Rebels – album degli RBD del 2006
 Rebels – album dei Black Veil Brides del 2011

Sport 
 Cleveland Rebels – squadra di pallacanestro statunitense
 Gwinnett Ravia-Rebels – squadra di pallacanestro statunitense
 Melbourne Rebels – club australiano di rugby a 15

Televisione 
 Star Wars Rebels serie televisiva animata al computer del 2014, ambientata nell'universo di Guerre stellari.

Altro 

Rebels MC – Gruppo motociclistico australiano